

Pseudonyme 

 Côtis-Capel (1915-1986), le pseudonyme littéraire d’Albert Lohier,

Sigle 

  (Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada), une des plus grosses sociétés productrice d'alcool et de pisco au Chili.

Patronyme 

 
 Arthur Edward Capel (1881-1919), joueur anglais de polo,
 Diego Capel (1988-), joueur de football espagnol,
 Francisco Capel (1933-2022), basketteur espagnol,
 John Capel (1978-), athlète américain,
 Jeff Capel (1975-), entraîneur américain de basket-ball.

Toponymie 

 Capel, village du Kent en Angleterre.
 Capel, village du comté de Surrey en Angleterre.
 Comté de Capel, une zone d'administration locale dans le sud-ouest de l'Australie-Occidentale.